Cal·lístia en grec antic καλλιστεῖα (de l'adjectiu καλος, bell, maco) fou un festival bellesa o una part d'un festival que se celebrava a diverses parts de la Grècia Antiga.

Les dones de l'illa de Lesbos el portaven a terme al santuari d'Hera i la més maca rebia un premi per la seva bellesa. Un concurs de bellesa similar, instituït per Cípsel de Corint, es feia a Parrhàsia a Arcàdia, en honor de Demèter. Encara un tercer concurs similar és esmentat per Ateneu de Naucratis que diu que el feien a Elis en honor d'Atenea, però entre els homes; el guanyador rebia corona de mirtal.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia
Lesbos